Chevalier is het Franse woord voor ridder.

Personen
 Anaïs Chevalier (1993-), Frans biatlete
 Alfred Chevalier (1844-1921), Belgisch politicus
 Auguste Jean Baptiste Chevalier (1873-1956), Frans botanicus en taxonomist
 Étienne Chevalier (ca. 1410-1474), Frans edelman
 Ferdinand Chevalier (1835-?), Belgisch kunstschilder
 Joseph Bologne Chevalier de Saint-George (1745-1799), Frans componist
 Marcel Chevalier (1921-2008), laatste Franse beul
 Maurice Chevalier (1888-1972), Frans zanger en acteur
 Michel Chevalier (geograaf) (1921-2003), een Frans geograaf
 Michel Chevalier (politicus) (1806-1879), een Frans econoom, ingenieur en politicus
 Michel Chevalier (voetballer) (1940-), een Frans voetballer
 Miguel Chevalier (1963-), Belgisch politicus
 Noortje Chevalier-Beltman (1945-), Nederlands politica
 Olivier Chevalier (1990-), Belgisch wielrenner
 Pierre Chevalier (politicus) (1952-), een Belgisch politicus
 Pierre Chevalier (regisseur) (1915-2005), Frans regisseur
 Pierre Chevalier (wielrenner), Frans wielrenner
 Rodolphe le Chevalier (1777-1865), een Nederlands koopman
 Teddy Chevalier (1987-), Frans voetballer

Overige
 Serre Chevalier, een Frans skigebied
 Hotel Chevalier, een Amerikaanse film uit 2007
 Le Chevalier des neiges, een Franse film uit 1912
 Chevalier (2022), een Amerikaanse film uit 2022 
 Le Chevalier, een restaurant in Delft